

Toponymes 
 Egra est le nom d'une ville indienne.
 Egra est l’ancien nom français de la ville de Cheb (en allemand, Eger) en République tchèque.

Homonymie de toponyme